Regierung Reynolds steht für folgende Regierungen Irlands:

 Regierung Reynolds I
 Regierung Reynolds II